Aabenraa amt (Åbenrå amt) var ett danskt amt på Jylland som existerade före danska kommunreformen 1970. Det omfattade sydöstra delen av Sønderjylland, runt staden Aabenraa och innefattade bland annat även Gråsten. Det gränsade i norr till Haderslev amt, i väster till Tønder amt, i söder till Tyskland, i öster till Lilla Bält och den del av Sundeved, som hörde till Sønderborg amt.

Källor

Danmarks amt